IEP est un sigle qui peut signifier :
 Institut d'études politiques, le nom de onze établissements publics d'enseignement supérieur français, également surnommés « Sciences Po » ;
 InstrumEnPoche, un logiciel libre qui permet une simulation informatique de l'utilisation d'instruments pour réaliser des constructions géométriques ;

IEP est un code qui peut désigner :
 livre irlandaise, la monnaie de l'Irlande de 1927 à 2002, selon la norme ISO 4217 (maintenant remplacée par l'euro).

Code